Matthias Klotz (1653-1743), luthier
 Matthias Klotz (1748-1821), peintre de scène et lithographe